Parusia bezeichnet:

 Parusie, Begriff der christlichen Eschatologie
 Parusia (Album), Jazzalbum von Andy Lumpp und Adelgard Roidinger (2019)